Chichester – miasto w Anglii, w hrabstwie West Sussex
 Chichester (dystrykt) – dystrykt hrabstwa West Sussex (Anglia)
 Chichester – miasto w USA, w stanie New Hampshire
 Francis Chichester – angielski lotnik i żeglarz